

Sciences et techniques

Sciences de la Terre 
 La stratosphère est une région de l'atmosphère supérieure de la Terre.
 L'adjectif stratosphérique qualifie :
 ce qui caractérise ou concerne la stratosphère (circulation stratosphérique, ozone stratosphérique, observatoire stratosphérique, réchauffement stratosphérique) ;
 ce qui atteint la stratosphère (ballon stratosphérique, dôme stratosphérique, éruption stratosphérique).

Culture et société

Jeux vidéo 
 Stratosphere: Conquest of the Skies est un jeu pour PC, sorti en 1998.

Langue courante 
 Par référence à la haute altitude de la stratosphère, l'adjectif stratosphérique peut signifier très élevé ou démesuré. On parle ainsi d'une ambition stratosphérique pour une ambition démesurée.

Littérature et bande dessinée 
 Spirou dans la stratosphère est la  histoire de la série Spirou et Fantasio, de Rob-Vel.
 Les Pirates de la stratosphère sont la  histoire de la série L'Épervier bleu, de Sirius.

Monuments 
 Stratosphere Las Vegas est une tour de Las Vegas (Nevada, États-Unis).

Musique 
 Stratosphere est le premier album du groupe Duster